Морс () може означати:

Морс — освіжальний напій.

Прізвище 

 Девід Морс (; 1953) — американський актор.
 Йорін тер Морс (; 1989) — нідерландська ковзанярка, олімпійська чемпіонка (2014).
 Марстон Морс (; 1892—1977) — американський математик.
 Стів Морс (; 1954) — американський гітарист, автор пісень.

Ім'я 
 Морс Пекхем (; 1914—1993) — американський літературознавець, викладач та редактор.